Mendocino – nazwa kodowa procesorów Celeron firmy Intel
Miejscowości w USA:
 Mendocino – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mendocino (ang. Mendocino County) – w stanie Kalifornia